Et teleskop er et instrument designet til observation af fjerne objekter ved indsamling af elektromagnetiske stråling (lys...).

Teleskop kan også referere til:

 Teleskopet – et stjernebillede.
 Teleskop (mekanik) – anvendes f.eks. til teleskoper, antenner, hydrauliske cylindre.